Хана Сенеш (угор. Szenes Hanna; нар. 17 липня 1921, Будапешт, Угорщина — пом. 7 листопада 1944, Будапешт, Угорщина) — угорська і єврейська поетеса
 Сенеш Ерзік, Шенес Ерзік (тур. Şenes Erzik; нар. 18 вересня 1942(19420918), Гіресун, Туреччина) — турецький футбольний функціонер.